Cingulina urdeneta är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1917.  Cingulina urdeneta ingår i släktet Cingulina och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
urdeneta